Bevægelse har flere betydninger:

Naturvidenskab 
 Ændring af et legemes (inkl. fartøjs) position, se Bevægelse (fysik) (Kinetisk energi)
 At bevæge kroppen, se Bevægelse (fysiologi)

Samfundsvidenskab, Folkelige bevægelser 
 Politiske bevægelser
 Sociale bevægelser
 Miljøbevægelser

Se også 
 Afholdsbevægelsen